Desa Sumberpetung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberpetung (administrativ by i Indonesien, lat -7,98, long 113,31), Jawa Timur, 
 Desa Sumberpetung (administrativ by i Indonesien, lat -8,22, long 112,49), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar